Wanneweh steht für:
 Wanneweh, einen Nebenfluss der Ohre in Sachsen-Anhalt
 Straßenname Wanneweh, innerhalb der Gemeinde Calvörde im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt

Siehe auch
 Wannewehmühle, ehemalige Wassermühle in Calvörde, Sachsen-Anhalt